XCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coron, (Filippine)